Caro Baroja son los apellidos por los que se conoce a:

 Julio Caro Baroja (1914–1995), historiador, antropólogo y etnógrafo español del siglo XX;
 Pío Caro Baroja (*1928), cineasta y documentalista español, hermano del anterior.